Über kurz oder lang ist der Titel folgender Werke:

 Über kurz oder lang (Film), Film von Paddy Breathnach (2001)
 Über kurz oder lang (Roman), Roman von Marie-Aude Murail (2005)